Wu-ti () je čínské jméno, které může znamenat:

 Wu-ti (, doslova „Bojovný císař“) – posmrtné jméno několika čínských císařů:
 Liou Čche (156 př. n. l. – 87 př. n. l.), z dynastie Chan
 Cchao Cchao (155–220), z dynastie Wej
 S'-ma Jen (236–290), z dynastie Ťin
 Liou Jü (363–422), z dynastie Liou Sung
 Siao Jen (464–549), z dynastie Liang
 Jü-wen Jung (543–578), z dynastie Severní Čou
 Wu-ti může být i Wu Ce-tchien (625–705), císařovna Wu

Wu-ti (okres) () – okres v městské prefektuře Pin-čou v čínské provincii Šan-tung